Lesōthō Fatše La Bo-Ntat'a Rōna e националният химн на Кралство Лесото. Текстът е написан от Франсоа Койлард, френски мисионер, а музиката е взета от химна от 1820 г., съставена от Фердинанд-Самюъл Лоур. Използва се като национален химн от 60-те години. Оригиналната композиция, на която се основава националният химн, има четири стиха, макар че в крайна сметка са приети само първите и последните.

История 
Оригиналните текстове на химна са написани от Франсоа Койлард, френски мисионер, с мелодията от бившия химн на страната „Фрайхейт“ от 1820 г. от Фердинанд-Самюъл Лоур. Първият и последният стих на композицията са приети от първото независимо правителство на Лесото като национален химн. Използван е като национален химн от 1967 г.

Текст

Източници 

Лесото
Политика на Лесото